Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2017/18 beinhaltet alle Spieler, die für die Schweizerische Schachbundesliga 2017/18 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 8 Vereine konnten maximal 20 Spieler melden. Als einziger Verein schöpfte der SC Lyss-Seeland das Kontingent nicht aus und meldete nur 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der SC Lyss-Seeland mit 12 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei Cercle d'échecs de Nyon, Echiquier Bruntrutain Porrentruy und der SG Riehen je 16 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 118 Spieler zum Einsatz, von denen 14 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war mit 6,5 Punkten aus 7 Partien Murtez Ondozi (Cercle d'échecs de Nyon). Thomas Henrichs (SC Gonzen) erreichte 5 Punkte aus 7 Partien, Benedict Hasenohr (SG Winterthur) 4,5 Punkte aus 7 Partien. Mit Ali Habibi (SC Gonzen), Aliaksei Charnushevich, Sébastien Joie (beide Cercle d'échecs de Nyon), Josefine Heinemann, Antoine Flick, Ludovic Staub, Frédéric Osberger (alle Echiquier Bruntrutain Porrentruy) und Patrick Eschmann (SV Wollishofen) erreichten acht Spieler 100 %. Von diesen wurde Flick viermal eingesetzt, Heinemann dreimal, Charnushevich zweimal, die übrigen Genannten je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2017 (veröffentlicht im Juli 2017) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2017; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, MNE = Montenegro, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SC Gonzen

Cercle d'échecs de Nyon

Echiquier Bruntrutain Porrentruy

SG Winterthur

SG Riehen

SV Wollishofen

SC Kirchberg

SC Lyss-Seeland

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Spielerlisten Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2017/18 (PDF; 32,98 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)
Schach 2017
Schach 2018